Résultats détaillés de l’édition 1923 du championnat de tennis de Wimbledon qui est disputée du 25 juin au .

Palmarès

Simple messieurs 
Finale : Bill Johnston  bat Francis Hunter  6-0, 6-3, 6-1

Simple dames

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1923
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1923
Tennis en 1923